Invasion of Imma Be Rocking That Body (Megamix) — ремиксовый мини-альбом хип-хоп группы Black Eyed Peas, вышедший в 2010 году. Мини-альбом состоит из ремиксов на синглы «» и «».

Музыкальное видео 
В феврале 2010 года Black Eyed Peas выпустили видео на синглы «Imma Be» и «Rock That Body». 10-минутный клип был снят Ричем Ли. Согласно сюжету, участники группы становятся частью эпического сражения в пустыне между дружелюбными и вражескими роботами.

Оценка критиков 
Will.i.am назвал выпущенное видео «лучшим из всего, что Black Eyed Peas делали ранее». На сайте Entertainment Weekly согласились с этой оценкой, отметив большое количество сюжетных поворотов в клипе и сравнив его с франшизой «Трансформеры». Обозреватель музыкального канала MTV назвал новую работу группы «столкновением Людей Икс и Матрицы». В журнале Rolling Stone отметили десятиминутную длительность видео, что делало его похожим на «November Rain» Guns 'N Roses, а также постапокалиптический сеттинг, в котором ранее разворачивались события клипов «Run This Town» Jay-Z и «Time for Miracles» Адама Ламберта. Кроме того, мотив «танцующих роботов» ранее обыгрывался группой во время выступления на церемонии награждения премией Грэмми.

Список композиций 
 «Imma Be (Wolfgang Gartner Remix)» — 06:24
 «Imma Be (Danger Olympic Remix)» — 04:31
 «Imma Be (Poet Name Life / DJ Ammo Remix)» — 04:42
 «Rock That Body (Skrillex Remix)» — 05:09
 «Rock That Body (Chris Lake Remix)» — 05:53
 «Rock That Body (apl.de.ap & DJ Replay Remix for Jeepney Music)» — 04:41

Примечания

Ссылки 
 Invasion of Imma Be Rocking That Body Megamix E.P. на сайте discogs.com
 Invasion of Imma Be Rocking That Body Megamix E.P. на сайте allmusic.com

Альбомы The Black Eyed Peas